Агавские языки, также языки агау или центральнокушитские языки, — одна из ветвей кушитской семьи языков. Распространены среди народов агау в северо-восточной Эфиопии и Эритрее, являются основным субстратом для большинства эфиосемитских языков.

Классификация 
Согласно Эпплъярду внутренняя классификация агавских языков выглядит следующим образом:

 Южная группа:
 аунги (авийя) — к юго-западу от озера Тана, 350 тысяч носителей
 диалект кунфаль — (почти нет данных), к востоку от озера Тана
 Северно-западная группа:
 Северная подгруппа
 билин (блин, богос) — Эритрея, вокруг города Кэрэн (70 тысяч говорящих)
 Центральная подгруппа
 хамтанга (хамта, хамир, камир, камта; самоназвание народа: [ʼximra] и языка: [ximʼt’aŋa]) — 143 тысячи на севере региона Амхара
 Западная подгруппа:
 кемант — на грани исчезновения (1.650 говорящих из 172 тыс. в этнической группе, 1994), на берегах озера Тана
 диалект квара (куара) — на грани исчезновения, язык части эфиопских евреев, переселившихся ныне в Израиль
 Переходная между западной и центральной подгруппами:
 кайла (дембеа, кайло) — вымер, ранее язык части эфиопских евреев

Внутри северно-западной группы согласно данным лексикостатистики сближаются северная и западная подгруппы, а согласно данным Эпплъярда вместе объединяются северная и центральная подгруппы, а западная стоит особняком. При этом возможным промежуточным звеном между западной и центральной подгруппами является вымерший язык кайла.

На разных агавских языках существует богатая литературная традиция: средневековые тексты на языке кемант, ныне в основном в израильских музеях; современная литература и собственная газета на языке билин. Много рукописей существует также на языке хамтанга, а на аунги развита фольклорная традиция.

Письменность в основном на основе эфиопской графики, отдельные тексты записаны латиницей.

Фонетика 
Агавские языки имеют фонологическую систему с характеристиками, типичными для кушитских языков.

Консонантизм: имеются аффрикаты (č, ǯ), глоттализованный ḳ; помимо ряда простых велярных (k, g, x, ŋ) есть ряд соответствующих лабиовелярных согласных (kʷ, gʷ, xʷ, ŋʷ). Кроме того, для аунги характерно также наличие ряда лабиоувулярных (qʷ, ɢʷ).

Вокализм: имеются 6 фонем: i, e, ə, a, o, u; гласные по долготе не противопоставлены. Выявлены регистровые тоны: 2 — в языке билин и 3 — в аунги. В ударении нет фонологии.

Глагольный корень имеет структуру: CVС, CVCC, CVCVC. Для именного корня характерна структура: CVC, CVCV.

Грамматика

Морфология

Синтаксис

См. также 
 Кушитские языки
 Билин (язык)

Примечания

Литература 
 
 Appleyard, David L. The morphology of the negative verb in Agaw. Transactions of the Philological Society, 1984. 202—219.
 Appleyard, David L. Agaw, Cushitic, and Afroasiatic: The personal pronoun revisited. Journal of Semitic Studies 31(2): 1986a. 195—236.
 Appleyard, David L. Gender in the inflexion of the noun in Agaw. Presented at 1986 conference. St. Augustin, 1986b.
 Appleyard, David L. A grammatical sketch of Khamtanga I. Bulletin of the School of oriental and African Studies 50:241-266. 1987a.
 Appleyard, David L. A grammatical sketch of Khamtanga II. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 50:470-507. 1987b.
 Appleyard, David L. Gender in the inflexion of the noun in Agaw. M. Bechhaus-Gerst and F. Serzisko, eds., 1988. 357—375.
 Appleyard, David L. Kaïliña — a 'new' Agaw dialect and its implications for Agaw dialectology // Voice and Power: The Culture of Language in North-East Africa, R.J. Hayward and I. Lewis (eds.), pp. 1–19. London: SOAS, 1996 (March). ISBN 0-7286-0257-1.
 Appleyard, David L. Preparing a Comparative Agaw Dictionary // Griefenow-Mewis & Voigt (eds.), Cushitic & Omotic Languages: Proceedings of the 3rd International Symposium Berlin, Mar. 17-19, 1994. Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 1996. ISBN 3-927620-28-9.
 Appleyard, David L. A Comparative Dictionary of the Agaw Languages (Kuschitische Sprachstudien — Cushitic Language Studies Band 24). Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 2006.
 Bender, Marvin L. The Languages of Ethiopia: A new lexicostatistic classification and some problems of diffusion. Anthropological Linguistics 13(5):165-288. 1971.

Ссылки 
 SIL — Sociolinguist report of the Kemant (Qimant) Language of Ethiopia

Кушитские языки
Языки Эфиопии